Дэвид Добкин (; род. 23 июня 1969, Вашингтон) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист. Наиболее известные режиссёрские работы — «Незваные гости» и «Шанхайские рыцари».

Биография 
Дэвид Добкин родился 23 июня 1969, в Вашингтоне, округ Колумбия.

Семья и дети 
Дэвид Добкин женат на продюсере Меган Уолперт. У пары один ребёнок.

Карьера 
Дэвид Добкин был ассистентом Джона Шлезингера на съемках картины The Believers, ещё до того, как стать студентом киношколы в Нью-Йорке. После учёбы Дэвид поехал в Лос-Анджелес, где начал снимать видеоклипы. Позже он создавал рекламные ролики, среди которых — работы для Heineken, Coca-Cola, Honda.

Первый фильм 52nd St. Serenade Добкин снял в 1992 году. Наиболее часто сотрудничает с кинокомпаниями Warner Bros и Silver Pictures.

Широкую известность получил после успеха в 2005 году комедии «Незваные гости». В 2011 в прокат вышел его фильм «Хочу как ты» с Райаном Рейнольдсом в главной роли.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш